Canal Um (em Russo: Пе́рвый кана́л, Pervy kanal; pronúncia: [ˈpʲɛrvɨj kəˈnɑl]) é um canal da televisão Russa com a maior área de recepção daquele país (é por isso, o canal principal). De acordo com uma publicação recente do governo, o governo Russo controla 51% do share do canal.

A sede, o Centro Técnico de "Ostankino", fica perto da Torre Ostankino, em Moscovo.

O canal, será a televisão anfitriã do Festival Eurovisão da Canção 2009, depois de o Russo, Dima Bilan, ter vencido a edição de 2008, e ganhando o direito de transmissão para este canal.

Canais de televisão da Rússia
Canais de televisão de língua russa